Гімн країни Ба́сків () — офіційний гімн країни Басків

Посилання 
 Symbols of the Basque Country: The Official Basque Anthem, at the Basque Government site

Баски
Країна Басків